— японский бой-бэнд, созданный агентством Johnny & Associates.

В группе сейчас 7 человек. Название группы составлено из одной-двух первых букв фамилий участников:
 «Ki» — Kitayama (первоначально «I» — Iida)
 «S» — Senga
 «M» — Miyata
 «Y» — Yokou
 «F» — Fujigaya
 «T» — Tamamori
 «Ni» — Nikaidou («Ни» по-японски означает «два».)

Группа официально дебютировала (со своим первым синглом) 10 августа 2011 года. Он должен был быть выпущен раньше, в мае, но был отложен из-за землетрясения и цунами. Продажи CD-сингла в первую неделю составили 316 тысяч копий, обеспечив ему 1 место в чарте Орикона.

Состав 
 , род. 17 сентября 1985, имиджевый цвет: красный
 , 23 марта 1991, синий
 , 14 сентября 1988, пурпурный
 , 16 мая 1986, оранжевый
 , 25 июня 1987, розовый
 , 17 марта 1990, жёлтый
 , 6 августа 1990, зелёный

Бывшие участники 
 , покинул группу в 2006 году

Дискография

Синглы

Альбомы

DVD

Примечания

Ссылки 
 Kis-My-Ft2 на сайте Avex
 Kis-My-Ft2 на сайте Johnny & Associates

Johnny's
Бой-бэнды Японии
Поп-группы Японии
Идол-группы Японии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2005 году
Музыкальные коллективы 2000-х годов
Музыкальные коллективы 2010-х годов